Дерек Майкл Сандерсон (; род. 16 июня 1946, Ниагара-Фолс) — бывший канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Бостон Брюинз» (1970, 1972).

Карьера

Игровая карьера 
На молодёжном уровне в течение четырёх сезонов играл за команду «Ниагара-Фолс Флайерс», в которой стал одним из результативных нападающих, войдя по итогам сезона 1965/66 во Вторую команду звёзд лиги Онтарио, а в 1967 году, заработав за сезон 101 очко вошёл в Первую команду звёзд и получил Эдди Пауэрс Мемориал Трофи, как лучший бомбардир лиги.

По окончании сезона присоединился к клубу НХЛ «Бостон Брюинз», где по итогам первого сезона получил Колдер Трофи, как лучший новичок сезона. За семь сезонов в составе «Брюинз» он стал важной частью команды, которая выиграла два Кубка Стэнли в 1970 и 1972 году, но при этом Сандерсон не играл в лидирующих звеньях атаки.

По окончании сезона 1973/74 он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс», за который отыграл целый сезон и начало следующего, по ходу которого перешёл в «Сент-Луис Блюз», в котором уверенно зарекомендовал себя, заработав за сезон 67 очков, которые стали его лучшим результатом в НХЛ. 

По окончании сезона был обменян в «Ванкувер Кэнакс», в котором у него вышел провальный сезон из-за проблем с дисциплиной. По окончании сезона перешёл в «Питтсбург Пингвинз», в котором он так и не заиграл, играя за фарм-клубы команды, в которых и завершил свою карьеру игрока.

Статистика

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Ниагара-Фолс Флайерс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Канзас-Сити Блюз» (хоккей)
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Талса Ойлерз» (1964—1984)
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Колдер Трофи